Rodzina Filipa V (1723)
 Rodzina Filipa V (1738)
 Rodzina Filipa V (1743)

Zobacz też